И́тан Фи́ллипс (; род. 8 февраля 1955, Гарден-Сити, Нью-Йорк, США) — американский актёр, известный по телесериалам «Звёздный путь: Вояджер» и «Бенсон».

Биография 
Филлипс родился в городе Гарден-Сити, штат Нью-Йорк. Он окончил Бостонский университет по литературной специальности и Корнеллский университет со степенью магистра искусств.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Бостонского университета
Выпускники Колледжа искусств и наук Бостонского университета